Die Saison 1987/88 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 19. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1988. Dies schaffte der LTV Wuppertal.

In die Oberligen mussten mit den Sportfreunden Hamborn 07 (Niederrhein), dem TuS Derschlag (Mittelrhein), der Eschweiler SG (Mittelrhein) und dem TV Rheinbach (Mittelrhein) vier Mannschaften absteigen. Des Weiteren zog die DJK TB Ratingen (Niederrhein) ihre Mannschaft zurück.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
LTV Wuppertal – TV Vallendar

Wermelskirchener TV – VfL Eintracht Hagen

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

LTV Wuppertal

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 Sportfreunde Hamborn 07
 TV Sachsenroß Hille
 TV Bassenheim
 TV Rheinbach

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1987/88
Handballsaison 1987/88